Gusła (obrzęd) – praktyki magiczne, obrzęd wywoływania duchów.
 Gusła (album) – debiutancki album zespołu Lao Che.
 „Gusła” – tomik poezji Jerzego Lieberta.